

Antroponimi 
Clair – forma maschile francese e inglese del nome proprio di persona Chiara

Geografia 
Clair – centro abitato canadese della contea di Madawaska, nella regione New Brunswick
Clair – centro abitato canadese della provincia di Saskatchewan

Musica 
Clair – singolo di Gilbert O'Sullivan del 1972, dall'album Back to Front

Persone 
Andrée Clair – scrittore francese
Cyrielle Clair – attrice francese
Jany Clair – attrice francese
Jean Clair – scrittore, storico dell'arte e curatore francese
Johannes Clair –  ex-militare e scrittore tedesco
Julia Clair – saltatrice con gli sci francese
René Clair – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico francese
Sandie Clair – ciclista francese

Pagine correlate 
Claire
Saint Clair